Imperi de Jolof o Djolof
 Poble dels wòlofs o jòlofs al Senegal